Аллсвенскан 1981 () — 57-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 20 апреля и закончился 7 октября 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1981 
Швеция
Спорт в Швеции в 1981 году